Karl Görner oder Karl Goerner ist der Name folgender Personen:

* Karl von Görner (1858–1924), österreichischer Journalist und Theaterkritiker 
 Karl Görner (Politiker), österreichischer Politiker (CS), MdL Niederösterreich 
 Karl Görner (Künstler) (1911–2000), deutscher Künstler und Kunsterzieher 
 Karl Goerner (Verleger), deutscher Verleger und Herausgeber 
 Karl August Görner (1806–1884), deutscher Schauspieler und Bühnendichter
 Karl Friedrich Görner, deutscher Organist